Die Karachi Open Squash Championships 2022 fanden vom 15. bis 19. März 2022 in der pakistanischen Stadt Karatschi statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze. Parallel wurde ein Turnier der Damen der Kategorie PSA Challenger Tour 20 ausgetragen, das Teil der PSA World Tour der Damen 2021/22 war.

Bei den Herren trafen im Endspiel die beiden topgesetzten Ägypter Karim Abdel Gawad und Youssef Soliman aufeinander. Gawad gewann die Partie mit 11:5, 11:9 und 11:6 und sicherte sich damit seinen 24. Titelgewinn auf der World Tour. Bei den Damen gelang der an Position acht gesetzten Nour Aboulmakarim der Titelgewinn.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Noor Zaman und Muhammad Ashab Irfan jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 52.500 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22
Squashturnier in Karatschi